Мартин Димитров може да се отнася за:

 Мартин Димитров - български политик
 Мартин Димитров (футболист) - български футболист
 Мартин Димитров (футболист, р. 1996) - български футболист
 Мартин Димитров – български актьор